Gosławski ist der Familienname folgender Personen:

 Józef Gosławski (1908–1963), polnischer Bildhauer und Medailleur
 Józef Gosławski (Architekt) (1865–1904), polnischer Architekt